Okręty US Navy o nazwie USS „Paul G. Baker”

 Pierwszy USS „Paul G. Baker” (DE-755) miał być niszczycielem eskortowym. Jego budowa została przerwana w 1944 roku.
 Drugi USS „Paul G. Baker” (DE-642) był niszczycielem eskortowym. W służbie w latach 1944-1947.

Paul G. Baker